Plaats in Indonesië
 Lemah Abang (Doro), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Lemah Abang (Tanjung), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java